Pilar Jaya (Rusip Antara), een plaats in Indonesië
Pilar Jaya (Bukit), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing